

Cinema 
 La rivolta (Crisis) – film del 1950 diretto da Richard Brooks
 Crisis – film del 1972 diretto da Bill Hughes
 Confini e dipendenze'' (Crisis) – film del 2021 diretto da Nicholas Jarecki

Editoria 
 Crisis – rivista politica e culturale edita a Buenos Aires negli Anni 1970

Fumetti 
 Crisi sulle Terre infinite, noto anche come Crisis – fumetto DC Comics

Letteratura 
 Crisi mortale (Crisis) – romanzo di Robin Cook del 2006
 Crisis – antologia curata da Francesco Troccoli e Alberto Cola nel 2013

Musica 
 Crisis – gruppo musicale rock britannico
 Crisis – gruppo musicale crossover statunitense
 Crisis – album di Ornette Coleman del 1969
 Crisis – traccia dell'album Kaya di Bob Marley & The Wailers del 1978
 Crisis – traccia dell'album Soul of a New Machine dei Fear Factory del 1992
 Crisis – album degli Alexisonfire del 2006
 Crisis/4RT_S – singolo split degli Aucan e dei Talking Dead Goats "45 del 2010

Televisione 
 Crisis, serie televisiva del 2014 prodotta per la NBC
 Crisi (Crisis) – episodio della seconda stagione di Doctor Who
 Crisis – episodio della sesta stagione di Fisica o chimica
 Crisis – episodio della seconda stagione di M*A*S*H
 La crisi (Crisis) – episodio della terza stagione di Smallville
 Sensi di colpa (Crisis) – episodio della prima stagione di Profiler – Intuizioni mortali

Pagine correlate
The Crisis
Crisi